Вартумян — фамилия.
 Вартумян, Гарник Барсегович (1920—1992) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Вартумян, Георгий Тигранович (1938—2012) — российский учёный-нефтяник, доктор технических наук.